Strnad (tschechisch für Ammer) ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred A. Strnad (1937–2003), österreichischer Historiker 
 Antonín Strnad (1746–1799), tschechischer Mathematiker, Astronom und Meteorologe
 Elfriede Strnad (1890–1960), deutsche Sozialpädagogin und Fröbelpädagogin
 Helmut Strnad (1930–2002), deutscher Ingenieur für Maschinenbau und Hochschullehrer
 Katherine Strnad-Walsh (1946–2011), irische Historikerin
 Oskar Strnad (1879–1935), österreichischer Architekt
 Stanislav Strnad (1930–2012), tschechischer Filmregisseur
 Trevor Strnad (1981–2022), US-amerikanischer Metal-Sänger

Siehe auch:
 Strnadt